Данско краљевство (), познато и као Јединствено краљевство (; фар. ríkisfelagsskapurin; ), је званични назив  за заједницу коју чине суверена држава Данска и њени аутономни региони Гренланд и Фарска Острва.

Састав 

Краљевство чине три конститутивна ентитета и то: Данска, која је суверена држава смјештена на сјеверу Европе, Фарска Острва - аутономни регион смјештен у Норвешком мору и Гренланд - аутономни регион у сјевероисточном дијелу Сјеверне Америке.

Види још 
 Краљевина Холандија
 Краљевство Нови Зеланд

Референце

Спољашње везе 

Данска